Welcome Home steht für:

 Welcome Home (2004), österreichisch-deutscher Film von Andreas Gruber (Regisseur)
 Welcome Home (2015), amerikanischer Film von James Head
 Welcome Home (2018), amerikanischer Film von George Ratliff
 Welcome Home (Kane-&-Abel-Album), Album von Kane & Abel (2003)
 Welcome Home (Sanitarium), Lied von Metallica (1986)
 Welcome Home – Ein Toter kehrt zurück, Film von Franklin J. Schaffner (1989)
 The Welcome Home, US-amerikanische Indie-Rock-Band